— японская аниме-студия, основанная в октябре 2000 года бывшими сотрудниками подразделения Telecom Animation Film компании TMS Entertainment и расположенная в Накано, Префектура Токио.

В марте 2019 года в прессе появились сообщения о проведении обысков в офисах студии из-за ухода от уплаты налогов. В апреле 2019 года стало известно, что Ufotable должна 400 миллионов иен в виде налогов и подозревается в растрате средств благотворительного аукциона в пользу жертв землетрясения в Тохоку в 2011 году. В 2020 году прокуратура Токио обвинила директора Хикару Кондо в неуплате налогов в размере 139 миллионов иен. 9 июля 2021 года официальные обвинения на сумму 137 млн иен (1,2 млн долларов) были предъявлены компании и её руководителю. Ufotable признали обвинительное заключение и заверили, что компания уже подала исправленную налоговую декларацию и заплатила соответствующую сумму. 17 сентября 2021 года на предварительном заседании Токийского суда Кондо признался в неуплате более 138 миллионов иен и принёс извинения. 10 декабря он был приговорён к 20 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года.

Работы

Телесериалы

OVA/ONA

Фильмы

Игры 
 Gods Eater Burst (2010)
 Black Rock Shooter: The Game (2011)
 Tales of Xillia (2011)
 Tales of Xillia 2 (2012)
 God Eater 2 (2013)
 Tales of Zestiria (2015)
 Tales of Berseria (2016)
 God Eater 3 (2019)
 Tales of Arise (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 
Аниме-студии